Zbiór wszystkich konsekwencji zbioru formuł zdaniowych X (Cn(X)) definiujemy jako:
  wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje przynajmniej jedna derywacja A w oparciu o X.
Logika matematyczna